Saint-Germain pode referir-se a:

Pessoas
Conde de St. Germain

Lugares
Château de Saint-Germain-en-Laye
Saint-Germain-des-Prés

Comunas francesas
Saint-Germain-en-Laye

Acontecimentos históricos
Édito de Saint-Germain, 1562. 
Tratado de paz de Saint-Germain, 1570.
Tratado de Saint-Germain-en-Laye (1919)

Outros
Paris Saint-Germain, time de futebol de Paris.  

Desambiguação